Mark Gentile est un réalisateur américain.

Biographie

Filmographie 
 1993 : The State (série TV)
 1995 : Late Date with Sari (série TV)
 1996 : Viva Variety (série TV)
 1997 : The View (émission de télévision)
 1999 : Who Wants to Be a Millionaire? (émission de télévision)
 2004 : Who Wants to Be a Super Millionaire (émission de télévision)
 2004 : Studio 7 (série TV)

Lien externe 

Réalisateur américain de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)